Михаил Таршис:
 Таршис, Михаил Александрович  (род. 1953) — российский художник, кинорежиссер, фотограф, сценарист.
 Таршис, Михаил Григорьевич — эпидемиолог.